Dans la mythologie grecque, Égéon ou « Briarée » est un des Hécatonchires.
 En astronomie, Égéon est un des satellites naturels de Saturne.